II Circoscrizione – zona di Palermo
II Circoscrizione – zona di Trieste